Виља Рика има више значења:

 Виља Рика, Гранха (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Рика (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Виља Рика, Клуд де Голф (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Рика (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Рика (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виља Рика (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику